L’Orgone Lounge est une chaise longue créée en 1989, à Sydney, par le designer australien Marc Newson.

Histoire 

En 1988, la création de la chaise Embryo, ayant une forme rappelant celle d’un sablier, allait mener au développement de l’Orgone Lounge. Cette forme de sablier deviendra en quelque sorte la « marque de commerce » de Newson. La forme aplatie et allongée de l’Orgone évoque celle des planches de surf. En effet, Newson a toujours été fasciné par les planches de surf. En 2007, il a d’ailleurs exposé à la Gagosian Gallery à New York une nouvelle sorte de planche de surf fabriquée en nickel et utilisée pour faire du « tow-in surfing ». Il s’est donc inspiré de la forme ainsi que des techniques de construction des planches de surf pour créer l’Orgone Lounge. Le contour en forme de « 8 » de cette chaise symbolise en quelque sorte la décennie 80, marquée par l’ampleur de la consommation. La forme organique et les courbes que Newson a données à sa chaise marquent bien le début de son penchant envers les formes biomorphiques. Sa chaise est tout de même fonctionnelle. Par ailleurs, elle tire son nom de la théorie de l’orgone du psychiatre et psychanalyste Wilhelm Reich.
Le prototype de l’Orgone Lounge a été réalisé par Pod, la compagnie de Marc Newson. Sa chaise a initialement été produite par Idée, la compagnie de l’entrepreneur japonais Teruo Kurosaki à Tokyo. L’Orgone ainsi que certaines autres pièces de Newson dont la Black Hole Table et la Felt Chair ont été largement exposées en Europe et en Asie. En 1991, alors que Newson ouvre un studio à Paris, il reçoit des commissions de compagnies européennes réputées dont la compagnie italienne Cappellini. Cette dernière manufacturera alors l’Orgone Lounge. L’importance de cette chaise dans la carrière de Newson réside dans le fait qu’elle représente un point tournant entre son travail de designer à Sydney et son travail à l’échelle internationale.
L’Orgone ainsi que bon nombre d’autres pièces du même designer sont exposées au Powerhouse Museum à Sydney en Australie. Ce musée tient aussi des prototypes, des croquis et des dessins réalisés par Newson durant la période 1985-1989. Un dessin d’une version du design de l’Orgone Lounge y est également exposé.

Caractéristiques techniques 

La chaise mesure 500 mm de haut, 1800 mm de largeur et 750 mm d’épaisseur. Elle est faite en fibres de verre moulées de couleur vive et lumineuse. Vue de haut, elle a une forme de sablier arrondi. L’extrémité la plus élevée de la chaise est supportée par une patte en forme de cône alors que l’extrémité la moins élevée est soutenue par deux pattes coniques. La signature du fabricant Cappellini se trouve dessous la chaise. Elle se vend en différentes couleurs : jaune, orange, rouge, vert, bleu, blanc et noir. Son prix approche les quatre mille dollars.

Technique de fabrication 

D’abord, pour fabriquer sa chaise, Newson a dû produire un moule femelle de l’Orgone Lounge comportant deux moitiés, soit le dessus et le dessous de la chaise. Pour la mouler, il a enduit son moule de cire, d’huile ou de PVA afin de pouvoir, une fois le moulage terminé, dégager la pièce du moule sans l’endommager. Il a ensuite appliqué la couche de surface de sa pièce. Cette couche de résine, époxy ou polyester, est celle qui donne sa couleur et son fini lustré à l’Orgone. Dans son moule, par-dessus la couche de surface, Newson a par la suite apposé les fibres de verre en prenant soin de passer le rouleau cannelé pour s’assurer d’enlever toutes les bulles d’air. Une fois ces étapes réalisées et la fibre de verre durcie, il a démoulé sa pièce et mis les deux parties ensemble en y faisant quelques ajustements pour que la chaise tienne en un morceau et pour que la surface soit lisse partout. Pour ce qui est de l’intérieur de la chaise, il l’a rempli de mousse de polyuréthane, de mousse de vinyle, de balsa ou encore de nid d’abeille (« honeycomb core »). La fabrication de l’Orgone Lounge et les techniques de construction des planches de surf traditionnelles ont certains points communs. En effet, l’intérieur des planches de surf est fait de mousse de polyuréthane ou de polystyrène. La mousse est recouverte de fibres de verre et finalement de résine d’époxy. Il existe aussi une technique de fabrication de planches de surf par moulage qui est, à quelques détails près, pratiquement la même que celle utilisée pour fabriquer l’Orgone Lounge.

Notes et références 

 Site web du créateur Marc Newson
  Dossier bibliographique sur designmuseum.org
  Article de presse de iconeye

Siège (meuble)

Objet du design industriel